Талат — многозначное слово.
 Талат ( — «рынок») — тайское слово, может входить в некоторые топонимы.
 Янг Талат («Каучуковый базар») — район провинции Каласин.
 Мехмед Талаат-паша (1874—1921) — государственный деятель Османской империи.
 Талат, Мехмет Али (род. 1952) — президент Северного Кипра в 2005—2010 гг.